Чемпионат Уэльса по футболу 1994/1995 — 3-й сезон Валлийской лиги. Чемпионский титул смог защитить клуб «Бангор Сити».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995